Bohouš nebo i Bohuš může být:

 domácká podoba jména Bohuslav nebo Bohumil
 Bohouš – český televizní film
 Bohouš – postava z Rychlých šípů